Paul Vidart (1817-1873), médecin du , fondateur de la station thermale de Divonne-les-Bains ;

 René Vidart (1890-1928), petit-fils du précédent, aviateur français ;

 Alain Vidart (1933-), ancien directeur des applications militaires du CEA.